Спасов е българско родово име.

Може да се отнася за:
 Александър Спасов, няколко души с това име
 Ангел Спасов (1884-1974), български скулптор
 Атанас Спасов (1880-1923), деец на македоно-одринското революционно движение
 Борис Спасов (1912-2002), български юрист, професор, член-кореспондент на БАН
 Васил Спасов (р. 1971), български шахматист
 Виктор Спасов (р. 1959), съветски лекоатлет, скачач на овчарски скок (5,7 м), европейски шампион (1982)
 Георги Спасов, няколко души с това име
 Димитър Спасов, няколко души с това име
 Добрин Спасов (1926-2010), български философ, член-кореспондент на БАН
 Иван Спасов (1934-1996), български композитор
 Йордан Спасов, няколко души с това име
 Красимир Спасов (р. 1941), български драматичен режисьор
 Людмил Спасов, няколко души с това име
 Любен Спасов (р. 1943), български шахматист
 Минчо Спасов (р. 1964), български политик
 Павел Спасов (1905-1980), български писател и драматург
 Радослав Спасов (р. 1943), български кинооператор
 Спас Спасов, няколко души с това име
 Теодосий Спасов (р. 1961), български музикант – виртуозен изпълнител на кавал
 Христо Спасов (1894-1972), български военен деец и оръжеен конструктор
 Христо Спасов (р. 1988), български футболист
 Цветан Спасов (1919-1944), български поет

Български фамилни имена